Оле́г Васи́льович Бакульма́нов (псевдо: «Ленін»;  —  ) — український військовик, вояк Добровольчого українського корпусу «Правого Сектору», учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Боєць 5-го окремого батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», псевдо «Ленін».

Загинув вночі 1 вересня 2014 року у бою біля села Піски (Ясинуватський район).

Місце поховання не розголошується рідними.

Нагороди та вшанування 
 Нагороджений відзнакою ДУК ПС «Бойовий Хрест Корпусу» (посмертно, № відзн. 073. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 31 серпня.

Примітки

Посилання 
 Бакульманов Олег Васильович 
 Українська провінція

Уродженці Кадіївки
Померли в Ясинуватському районі
Нагороджені відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу»